El término Pascal puede referirse a una de las siguientes acepciones:

Personas 
 Pascal Beltrán del Río, periodista mexicano.
 Pascal Marchand, cantante peruano.
 Adam Pascal, actor y cantante estadounidense.
 Anouk Khelifa-Pascal, cantante francesa.
 Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo y teólogo francés.
 Denise Pascal Allende, política chilena, sobrina de Salvador Allende.
 Ertha Pascal-Trouillot, política de Haití.
 Étienne Pascal, matemático francés, padre de Blaise Pascal.
 Francine Pascal, escritora estadounidense.
 Jean-Claude Pascal, popular actor y cantante francés.
 Jean Pascal, boxeador quebequense-haitiano.
 Marie-Georges Pascal, actriz francesa.

Ciencia 
 Pascal, lenguaje de programación creado por el profesor suizo Niklaus Wirth y publicado en 1970.
Pascal, unidad de presión.
Principio de Pascal, principio de la hidráulica enunciado por Blaise Pascal.
Triángulo de Pascal, utilizado para expresar coeficientes binomiales.

Teología 
 Apuesta de Pascal, la afirmación de Blaise Pascal sobre la existencia de Dios.

Gastronomía 
 Páscal, salsa mexicana a base de sésamo y chiles secos.

Véase también 
 Pascale
 Pascual
 Pasqual
 Pasquale